Bellows ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Fitch Bellows (1829–1883), US-amerikanischer Landschaftsmaler
 Brian Bellows (* 1964), kanadischer Eishockeyspieler
 Cedar Bellows (* 1992), US-amerikanische Handballspielerin
 George Wesley Bellows (1882–1925), US-amerikanischer Maler
 Gil Bellows (* 1967), kanadischer Schauspieler
 Henry Whitney Bellows (1814–1882), US-amerikanischer Geistlicher
 Kieffer Bellows (* 1998), US-amerikanisch-kanadischer Eishockeyspieler
 Shenna Bellows (* 1975), Politikerin

Siehe auch:
 Mount Bellows, Berg in der antarktischen Ross Dependency
 Bellow